Ноттинг-хилл Гейт () — станция лондонского метрополитена. На станции останавливаются поезда трёх линий метро: «Дистрикт», Кольцевой (на поверхностной платформе, используют общие пути) и Центральной (платформа глубокого заложения). Относится к первой и второй тарифным зонам.

История станции 
Поверхностные платформы берегового типа, на которых останавливаются поезда линии «Дистрикт» и Кольцевой линии, использующих общие пути, изначально были открыты 1 октября 1868 года.

Станция Центральной линии глубокого заложения с платформой островного типа была открыта 30 июля 1900 года.

Вестибюль и вход на станцию перестроены в начале 1950-х.

Иллюстрации

Примечания 

Станции Лондонского метрополитена
Станции метрополитена, построенные в 1868 году
Линия Дистрикт
Кольцевая линия Лондонского метрополитена
Линия метрополитена Сентрал